2 miejscowości w Polsce: 
 Zębowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Paszowice 
 Zębowice – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Zębowice – stacja kolejowa